Saint-Sylvain puede referirse a: 

 Saint-Sylvain, comuna francesa situada en Calvados.
 Saint-Sylvain, comuna francesa situada en Corrèze.
 Saint-Sylvain, comuna francesa situada en Sena Marítimo.